Sella di Lodrignano è una località (non è considerata frazione) italiana del comune di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma.

La frazione è sita a 458 metri sul livello del mare, e dista 32 km da Parma, 10 km da Vetto e 17 km da Traversetolo.
Questa piccola località ha un ufficio postale, un distributore di carburante e un bar con annesso edicola e vendita di generi alimentari. Dispone inoltre di un campo da calcetto.
Negli ultimi anni il comune di Neviano degli Arduini ha dotato Sella di un piccolo campo sportivo polivalente con pavimentazione in sintetico.

Caratteristica principale di questa località è la sua posizione sul passo che collega la Val Termina di Castione con la Val d'Enza. La confomazione a "sella" le dà probabilmente il nome. Dal 2010 Sella di Lodrignano ospita la Collezione Civica d'Arte Contemporanea, che raccoglie nell'edificio della ex scuola elementare numerose opere di alcuni importanti artisti, da Graziano Pompili a Giuliano Collina, da Emilio Scanavino a Concetto Pozzati.

Frazioni di Neviano degli Arduini